Това е списък на микрорегионите на бразилския щат Акри. Щатът е поделен на следните пет микрорегиона:

Вижте също 
 Списък на мезорегионите на Акри
 Списък на общините на Акри